Slovo Hoth může mít několik významů:

 Hermann Hoth – německý generál druhé světové války
 Hoth (planeta) – fiktivní planeta ve světě Star Wars
 Lord Hoth – fiktivní postava ve světě Star Wars